Clem Labine (1926-2007), joueur américain de baseball.
 Isabelle Gaudet-Labine(1978-), poétesse et travailleuse culturelle québécoise.
 Kyle Labine (1983-), acteur canadien.
 Leo Labine (1931-2005), joueur canadien de hockey sur glace.
 Marcel Labine (1948-), poète québécois.
 Robert Labine (1940-2021), homme politique de Gatineau, au Québec.
 Tyler Labine (1978-), acteur canadien.